Prifti signifie « prêtre » en albanais et peut faire référence à :

Toponyme 
 Prifti, village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.

Patronyme 
Prifti est un patronyme notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1993), footballeur albanais ;
  (né en 1988), footballeur albanais ;
  (né en 1991), footballeur albanais ;
  (1918–1986), homme politique albanais ;
  (né en 1932), écrivain albanais ;
 Vladimir Prifti (né en 1942), scénariste, réalisateur et producteur albanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme albanais